Rochell ist der Familienname folgender Personen:

Edhilt Rochell (1925–unbekannt), deutsche Schauspielerin
Isaac Rochell (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
Megan Rochell, US-amerikanischer R&B-Sängerin

Siehe auch
Rochel
Rochelle